Quiriquire peut désigner :

Toponymes

Quiriquire : chef-lieu de la municipalité de Punceres dans l'État de Monagas ;
 Quiriquire : localité de la paroisse civile de Salom de la municipalité de Nirgua dans l'État d'Yaracuy.

Homonymie de toponyme